Мурад Абдулаев:
 Абдулаев, Мурад Алибегович (род. 1986) — российский дзюдоист.
 Абдулаев, Мурад Хажович (род. 1989) — российский боец смешанных единоборств.